Sankta Maria församling kan avse:
Sankta Maria församling, Skara stift en medeltida församling i Skara
Sankta Maria församling, Visby stift en medeltida församling i Visby